Ammoides verticillata är en flockblommig växtart som först beskrevs av René Louiche Desfontaines, och fick sitt nu gällande namn av John Isaac Briquet. Ammoides verticillata ingår i släktet Ammoides och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillata